Niemcy:
 Breit – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Bert Breit – austriacki kompozytor
 Gregory Breit – amerykański fizyk

Zobacz też:
 Braith
 Breidt